Galeria Zakręt — galeria założona przez Polę Dwurnik w marcu 2002 roku na najwyższym piętrze Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego na klatce schodowej. Wystawy w „Zakręcie” były organizowane przez kuratorów, którymi byli studenci historii sztuki. Wśród nich byli m.in.: Alicja Bielawska, Pola Dwurnik, Adam Jastrzębski, Piotr Kowalik, Karolina Łabowicz-Dymanus, Joanna Sokołowska, Ondrasz Szewczyk, Katarzyna Szydłowska, Magdalena Ziółkowska — krytycy, kuratorzy, artyści. Do każdej z wystaw był wydawany katalog. W „Zakręcie” pokazano prace m.in. takich artystów, jak: Adam XXX, Magda Bielesz, Cezary Bodzianowski, Pola Dwurnik, Mirosław Filonik, Eliza Galey, Agata Groszek, Marcin Kędzierski, Marzena Nowak, Igor Przybylski, Krzysztof Pijarski, Karol Radziszewski.

Bibliografia 
 Dominik Kuryłek Zakręt [w:] Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury, Kraków 2006, str. 618

Zakręt
Galerie sztuki współczesnej w Warszawie